Рієті — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Рієті — провінція в Італії, у регіоні Лаціо.